Die IBSF U16-Snookerweltmeisterschaft 2018 war ein Snookerturnier, das vom 1. bis 6. Oktober 2018 in der Billardhalle PLAYPOOL in der russischen Stadt Sankt Petersburg stattfand. Es war die zweite Austragung der vom Amateurweltverband IBSF veranstalteten Weltmeisterschaft für U16-Junioren.

Der Schweizer Luis Vetter, einziger Teilnehmer aus dem deutschsprachigen Raum, schied im Viertelfinale gegen den Iren und späteren Finalisten Aaron Hill aus.

Jungenturnier 

Weltmeister bei den Jungen wurde der Belgier Ben Mertens, der im Finale den Iren Aaron Hill mit 4:3 besiegte. Das mit 131 Punkten höchste Break wurde sowohl vom Finalisten Hill als auch vom Polen Antoni Kowalski erzielt.

Preisgeld

Modus 
Die 70 Teilnehmer wurden in 16 Gruppen eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die drei Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Finalrunde

Runde der letzten 48 

|}

Runde 2 bis Finale

Finale

Century Breaks 
Während des Turniers wurden von drei Spielern vier Century Breaks gespielt.

Mädchenturnier 

Im Finale des Mädchenturniers gewann Keerthana Pandian aus Indien mit 3:1 gegen die Belarussin Albina Leschuk. Das mit 42 Punkten höchste Break des Turniers spielte die Siegerin des Vorjahres, Anupama Ramachandran, in ihrem Gruppenspiel gegen Dariya Cheprasova aus Belarus.

Preisgeld

Modus 
Die 24 Teilnehmerinnen wurden in 6 Gruppen eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die drei Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Finalrunde

Runde der letzten 18 

|}

Achtelfinale bis Finale

Finale

Century Breaks 
Im Verlauf des Mädchenturniers wurden keine Century Breaks gespielt.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Offizielle Website des Jungenturniers
 Offizielle Website des Mädchenturniers

2018
Snookerveranstaltung 2018
Billardturnier in Sankt Petersburg